The Little Widow – cortometraggio del 1911 diretto da Francis Boggs
The Little Widow – cortometraggio del 1914 diretto da Anthony O'Sullivan
The Little Widow – cortometraggio del 1919 diretto da Bert Roach e Malcolm St. Clair